Aglaja diomedea är en snäckart som först beskrevs av Bergh 1894.  Aglaja diomedea ingår i släktet Aglaja och familjen Aglajidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
diomedea